Несе́быр ():

Топоним 
 Несебыр — город в Болгарии;
 Несебыр — община.

Другое 
 «Несебыр» — футбольный клуб из города Несебыр.